Оберив () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Оберив () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна